El nombre de Dely Valdés puede hacer referencia a:

Julio César Dely Valdés (1967), exfutbolista panameño.
Jorge Dely Valdés (1967), exfutbolista panameño.
Armando Dely Valdés (1964–2004), futbolista panameño.
Estadio Armando Dely Valdés, estadio de fútbol panameño.